Marsonia, ancienne ville romaine, aujourd'hui Slavonski Brod en Croatie.
 Marsonia, nom vernaculaire d'une espèce de champignons (Marssonina rosae).
Homonymie